The Stage - jornal britânico
Stage (álbum de David Bowie)
Stage Entertainment

Desambiguação